Pütz oder Puetz ist:
 ein deutscher Familienname, siehe Pütz (Familienname) – siehe dort auch zu Wortherkunft und Namensträgern

Pütz steht für:
 Pütz (Bedburg), Ortsteil von Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pütz (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Bensberg der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Pütz (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pütz (Schifffahrt), seemännischer Namen für einen Eimer
 Heiliger Pütz, Quellbecken bei Drove, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Pützchen, Ortsteil von Lückerath, Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen